Frühlingstraum ist der Name folgender Kompositionen:
 Frühlingstraum (Schubert), siehe Winterreise
 Frühlingstraum (Wilhelm Müller)